Winkelzeichen steht für:
 , die Glyphen für den Winkel
 , die Glyphe für den sphärischen Winkel oder Raumwinkel
 ⌈, Korrekturzeichen für Auslassungen nach DIN 16511
  und ähnliche Farbmarken, Kennzeichnung der Häftlinge in den Konzentrationslagern
 einige militärische Unteroffiziersuniformen haben bzw. hatten Winkel als Dienstgradabzeichen

Siehe auch:

 Winkel (Begriffsklärung)